Robert Fulton puede referirse a:

 Robert Fulton (1765-1815), ingeniero estadounidense; o
 Robert Fulton (1948-), militar británico - Gobernador de Gibraltar (2006-).